Gregory poate fi:

 Gregory Peck
 Gregory Helms
 Grégory Coupet
 Grégory Lemarchal
 Gregory Goyle
 Gregory's, lanț de restaurante fast food din Grecia